Ciliophora (koljeno) (trepetljikaši), koljeno najsloženije građe u praživotinja
 Ciliophora (rod), rod gljiva u koljenu Ascomycota